|}

Der Ramal de Campista ist eine historische Eisenbahnstrecke im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro im Südosten von Brasilien.

Geschichte 
Der Ramal de Campista wurde am 3. September 1897 durch die Bahngesellschaft E. F. Campista in Betrieb genommen. Er verband die Stadt Campos im heutigen Bundesstaat Rio de Janeiro mit dem Küstenort Atafona. 1902 wurde die Bahnstrecke an die Gesellschaft Estrada de Ferro Leopoldina verkauft und nannte sich seither Ramal de Campista. 

Personenverkehr gab es auf dieser Strecke noch bis zum Ende der 60er Jahre. Die Linie wurde zwar in Teilstrecken 1966 stillgelegt, jedoch hat es offiziell niemals eine Stilllegung der Gesamtstrecke gegeben.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien
 Historische Karte von 1961

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Bundesstaat Rio de Janeiro)